Cornillon puede referirse a:

 Cornillon, comuna del departamento de Gard (Francia).
 Cornillon, comuna del departamento de Oeste (Haití).